Blauwe geelsnavelmalkoha
 Groene geelsnavelmalkoha